Intra kan syfta på:

 Intra (företag) –  en norsk tillverkare av produkter i rostfritt stål
 Intradiegetisk – händelser eller figurer sådana som förekommer inom den värld som presenterats, se Intra- och extradiegetisk
 AVC-Intra – en videoomkodare